Stati Uniti d'America
 Crab Orchard – città  della Contea di Lincoln, Kentucky
 Crab Orchard – villaggio della Contea di Johnson, Nebraska
 Crab Orchard – città della Contea di Cumberland, Tennessee
 Crab Orchard – census-designated place della Contea di Raleigh, Virginia Occidentale